La palabra Krzywda puede referirse a los siguientes lugares:
Krzywda (Mazovia), localidad de Polonia en el voivodato de Mazovia.
Krzywda (condado de Garwolin), localidad de Polonia en el voivodato de Mazovia.
Krzywda (Lublin), localidad de Polonia en el voivodato de Lublin.